Brush kan syfta på:

 Jared L. Brush (1837–1913), amerikansk politiker
 Jared M. Brush (1814–1895), amerikansk politiker
 Brush, Colorado – en stad i Morgan County